Osoby o tym nazwisku:
 Bob Akin – amerykański kierowca wyścigowy
 Jimmy Akin – amerykański apologeta
 Todd Akin – amerykański polityk